Groote Lindt (haven), de haven van het Zuid-Hollandse Zwijndrecht
 Groote Lindt (buurtschap), een voormalige gemeente en buurtschap in de Zuid-Hollandse gemeente Zwijndrecht
 VV Groote Lindt, een voetbalclub uit Zwijndrecht

zie ook
 Lindt